Obradivo zemljište ili obradivo tlo, takođe i arabilno zemljište/tlo (od  — „moguć /abilan/ da se [obrađuje] plugom”) predstavlja tlo koje se može obrađivati plugom odnosno koje je plodno i na kojem se može uzgajati usev. U Britaniji, tradicionalno se podrazumeva suprotnim od pašnjaka odnosno zemljišta kao što su pustare — koji su pogodni za stočarstvo a ne za poljoprivredu useva.

Dosta različite definicije koriste različite agencije koje se bave pitanjima poljoprivrede. Pri pružanju statistike o obradivom zemljištu, Organizacija za hranu i poljoprivredu (FAO) — kao i Svetska banka — koriste definicije koje daje glosar FAOSTAT: „Obradivo zemljište je tlo pod privremenim poljoprivrednim usevima (područja sa više useva se broje samo jednom), privremene livade za košenje ili ispašu, zemljišta koja se prodaju i bašte te privremeni prelozi (manje od pet godina). Napušteno tlo koje je rezultat premeštanja kultivacije nije uključeno u ovu kategoriju. Podaci za ’Obradivo zemljište’ nisu namenjeni da se pokaže količina zemljišta koje je potencijalno obradivo.” Kraća definicija koju daje glosar Eurostata slično se odnosi na stvarnu a ne potencijalnu upotrebu: „tlo obradivo (plugom ili oranjem) redovno, generalno u sistemu plodosmene/poljosmene”.

Površina obradivog zemljišta 

Prema Organizaciji za hranu i poljoprivredu koja je pri Ujedinjenim nacijama, obradivog zemljišta na celom svetu prema procenama ima 1.417-{Mha}- — od ukupnih 4.900-{Mha}- tla koje se koristi za poljoprivredu (godina 2014).

Obradivo zemljište (hektari po osobi)

Vidi još 
 Neobradivo zemljište
 Plodnost tla
 Statistika upotrebe zemljišta po zemljama
 Spisak prirodnih tema

Napomene

Reference

Spoljašnje veze 

 Površina Zemlje 
 Članak o sve manje obradivog zemljišta 

Тло
Пољопривреда